В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Венді Тернбулл 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Гана Мандлікова /  Пем Шрайвер (2-ге коло)
 Мері Джо Фернандес /  Бетсі Нагелсен (півфінал)
 Еліз Берджін /  Венді Тернбулл (фінал)

 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (1-ше коло)
 Бренда Шульц /  Андреа Темашварі (півфінал)
 Манон Боллеграф /  Мерседес Пас (чвертьфінал)
 Наталі Тозья /  Юдіт Візнер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Florida